Rose Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rose Township (Illinois)
 Rose Township (Oakland County, Michigan)
 Rose Township (Ogemaw County, Michigan)
 Rose Township (North Dakota)
 Rose Township (Ohio)
 Rose Township (Oklahoma)
 Rose Township (Pennsylvania)
 Rose Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Rose Creek Township
 Rose Hill Township